Felipe Carlos, Duque de Valois (Fontainebleau,  - París, ) fue un príncipe francés y petit-fils de Francia. Creado duque de Valois en el momento de su nacimiento, fue sobrino de Luis XIV de Francia, el Rey Sol.

Biografía 
Nació en el Palacio de Fontainebleau, en julio de 1664, fue creado Duque de Valois en el momento de su nacimiento. Su padre, Monsieur Felipe de Francia era hermano de Luis XIV mientras que su madre, Enriqueta de Inglaterra, era hija del rey Carlos I de Inglaterra, depuesto y ejecutado durante la revolución inglesa, y la princesa francesa Enriqueta María de Francia. Es decir, sus padres eran primos hermanos. Fue llamado Felipe en honor a su padre y Carlos por su abuelo materno.

Su nacimiento ayudó a suavizar la difícil relación que sus padres mantenían; su padre era un homosexual dominado por su amante, el caballero de Lorena, mientras que su madre mantenía coqueteos con otros hombres de la corte, incluyendo su cuñado el Rey. Rumores de la corte afirmaban que la hermana mayor de Felipe Carlos, María Luisa, era en realidad hija de Luis XIV.

Después de la muerte de la reina madre, Ana de Austria, en enero de 1666, Luis XIV prometió criar a Felipe Carlos junto con su primo hermano Luis, Delfín de Francia. Sin embargo, antes de terminar el año, pocos horas después de haber sido bautizado, Felipe Carlos murió víctima de convulsiones en el Palacio Real de París. Su temprana muerte afectó profundamente a su madre. Fue sepultado en la Real Basílica de Saint Denis, en las afueras de París.

Títulos y tratamiento 
 16 de julio de 1664 - 8 de diciembre de 1666 Su Alteza Real el Duque de Valois (en francés: Monseigneur le duc de Valois)

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Orleans
Nietos de Francia
Felipe Carlos
Niños fallecidos
Nobles de Francia del siglo XVII